Олешенка:

 Олешенка (приток Волмы) — река в России, протекает в Новгородской области, Тверской области, Ленинградской области. 
 Олешенка (приток Черехи) — река в Российской Федерации, протекает в Псковской области. 
 Олешенка (Ленинградская область) — деревня в Киришском районе Ленинградской области.